Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але знялась до початку турніру. 
Мона Бартель виграла титул, у фіналі перемігши Шанелль Схеперс з рахунком 6–3, 7–6(7–3).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Swedish Open, одиночний розряд
2014